Världsmästerskapen i judo 2015 arrangerades i Astana i Kazakstan mellan den 24 och 30 augusti 2015.

Tillkännagivandet att Astana utsetts till värdstad gjordes 28 september 2013. Tävlingen hade från början tilldelats São Paulo i Brasilien, men den staden drog sig sedan ur.

Japan blev den framgångsrikaste nationen i mästerskapen med 17 medaljer varav åtta guld.

Medaljörer

Damer

Herrar

Medaljtabell

Källor
 World Judo Championships 2015. Ippon.com. Läst 1 december 2017.
 World Championships Seniors 2015 - Results. International Judo Federation. Läst 1 december 2017.

Noter 

2015 i Kazakstan
Judotävlingar
Internationella sportevenemang i Kazakstan
Sportåret 2015
Astana